Youngstown může být:

 Youngstown (Florida) – vesnice na Floridě
 Youngstown (Indiana) – vesnice v Indianě
 Youngstown (New York) – vesnice v New Yorku
 Youngstown (Ohio) – město v Ohiu
 Youngstown (Pensylvánie) – město v Pensylvánii